Panton Raya (Blang Pidie), een plaats in Indonesië
Panton Raya (Trienggadeng), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing